Podul Prieteniei este numele mai multor poduri care leagă țări separate de râuri sau strâmtori.

 Podul Prieteniei (Paraguay–Brazilia) - leagă Paraguayul de Brazilia
 Podul Prieteniei sino-coreană - leagă Republica Populară Chineză de Coreea de Nord
 Podul Prieteniei sino-nepaleză - leagă Republica Populară Chineză de Nepal (Photograph 1, Photo 2 )
 Podul Prieteniei (China–Pakistan) - leagă Republica Populară Chineză de Pakistan
 Podul Prieteniei thailandezo–laoțiană - leagă Thailanda de Laos
 Podul Prieteniei Qatar–Bahrain - leagă Qatarul de Bahrain (în stadiul de planificare în 2005)
 Podul Prieteniei Afghanistan–Uzbekistan - leagă Afghanistanul de Uzbekistan
 Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse - leagă Bulgaria și România peste Dunăre

Podul Prieteniei este de asemenea numele unui pod care leagă două părți ale Macaului, Peninsula Macau și Ilha da Taipa, separate de apă -  Podul Prieteniei sino-portugheze (Ponte de Amizade)

Un alt Pod al Prieteniei se află în Bangkok - Podul Prieteniei thailandezo-japoneză.

Vezi și
 Podul Păcii
 Podul Intercontinental al Păcii
 Podul Fraternității - legând Brazilia de Argentina

Dezambiguizare